Sfondo – parte di un dipinto o di un disegno prospetticamente più lontana
 Sfondo – immagine usata in informatica
 Sfondo – elemento dell'animazione